Coppa dei Campioni 1986-1987 – edizione della competizione di calcio maschile europeo 
 Coppa dei Campioni 1986-1987 – edizione della competizione di hockey su pista maschile europeo
 Coppa dei Campioni 1986-1987 – edizione della competizione di pallavolo femminile europeo
 Coppa dei Campioni 1986-1987 – edizione della competizione di pallavolo maschile europeo
 Coppa dei Campioni 1986-1987 – edizione della competizione di pallamano maschile europeo